Белькастель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Белькастель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн